Il singolare femminile del torneo di tennis Canada Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (terzo turno)

 Chris Evert (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1980